Estatura, habitualment entesa com estatura humana.
 Talla (indumentària) 
 Talla de diamants, operació per a convertir el diamant brut, en un brillant d'ornament
 Talla lítica, trossejament intencional de la pedra, mitjançant de la percussió (directa o indirecta) o de la pressió 
 Talla dolça 
 Talla de fusta, obra d'escultura, especialment en fusta
 Talla (impost), antic impost directe
 Talla (moneda), nombre de peces que entren en una unitat de compte presa com a patró.
 Talla (Itàlia), municipi italià de la província d'Arezzo (Toscana).